Joseph Amoah può riferirsi a:

Joseph Paul Amoah (1997-vivente) velocista ghanese
Joseph Amoah (1994-vivente) calciatore ghanese